Стро́ец () — населённые пункты в Польше.

 Строец (Мазовецкое воеводство) – село в Западно-Варшавском повяте Мазовецкого воеводства.
 Строец (Опольское воеводство) – село в Олесненском повяте Опольского воеводства.